Takarajima (jap. für „Schatzinsel“) bezeichnet:
 Die Schatzinsel (1978), japanische Animeserie
 Takara-jima (Kagoshima), japanische Insel der Tokara-Inseln